Wildflower o Wildflowers puede referir a:

Música

Artistas 
 Wilde Flowers, banda de rock británica de los años 60

Álbumes 
 Wildflower, álbum de estudio de la cantante y compositora estadounidense Sheryl Crow, 2005
 Wildflower, álbum de la cantante y compositora estadounidense  Lauren Alaina, 2011
 Wildflower, álbum de estudio del grupo musical australiano The Avalanches, 2016

Canciones 
 Wildflower, es una canción de la banda australiana de pop rock 5 Seconds of Summer, 2020

Películas, televisión y teatro 
 Wildflower, serie filipina de 2017